Venables est une commune française située dans le département de l'Eure et la région Haute-Normandie.
Chris Venables (né le ) est un footballeur gallois.
Terry Venables (né le ) est un entraîneur de football et ancien joueur anglais de football.